Сантуш () — португальська власна назва. Старопортугальською — Сантос.

Особи

Святі 
 Лусія душ Сантуш

Політики 
 Фернанду да Пієдаде Діас душ Сантуш — ангольський політик.
 Жозе Едуарду душ Сантуш — президент Анголи (з 1979).
 Вашку душ Сантуш Гонсалвіш — португальський політик і генерал.

Спортсмени 
 Андре Філіпе Бернандеш Сантуш — португальський футболіст.
 Антоніу душ Сантуш — бразильський борець вільного та греко-римського стилів.
 Елізеу Перейра душ Сантуш — португальський футболіст.
 Леандру Мессіаш душ Сантуш — бразильський футболіст.
 Паулінью Сантуш — португальський футболіст.
 Рафаель Алвеш душ Сантуш — бразильський футболіст.
 Рікарду Сантуш — бразильський волейболіст.
 Фернанду Сантуш — португальський футболіст.
 Жуан Педру душ Сантуш Гонсалвіш — португальський футболіст.
 Рамірес Сантуш ду Насіменту — бразильський футболіст.

Топоніми

Сантуш-у-Велю — парафія.